

Patronyme 
Gerda peut désigner :
 Gerd ou Gerda : géante dans la mythologie nordique ;
 Gerda : pseudonyme de l'illustratrice Gerda Muller
 Gerda : prénom féminin -

Divers 
 Gerda, film russe de 2021.